

Населені пункти та їхні частини
 Новополе — село в гміні Ветшиховіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Новополе — село в гміні Семьонтково Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Новополе — частина міста Хелмек у Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Новополе — частина села Колат-Рибники в гміні Кікул Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Новополе — частина села Румока в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Новополе — частина села Нова Весь у гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Новополе — лісова осада в гміні Хелмек Освенцимського повіту Малопольського воєводства

Примітки